Gigea – figlia del re di Macedonia Aminta I e sorella di Alessandro I
 Gigea – seconda moglie del re di Macedonia Aminta III
 Gigea – ninfa, madre del re di Meonia Talemene, a sua volta padre di Antifo e di Mestle.